Le tournoi de tennis du Brésil est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1991 se dispute à São Paulo du 2 au .

Sabine Hack remporte le simple dames. En finale, elle bat Veronika Martinek, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Inés Gorrochategui et Mercedes Paz.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 1991 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
Bresil
Sport au Brésil en 1991
Compétition de tennis à São Paulo
Sport en décembre 1991